Фігель — прізвище, яке носять представники кількох національностей.

Відомі носії 

 Фігель Антон Тимофійович (1919—2000) — майстер дереворізьблення.
 Фігель Володимир Степанович ( 1955) — колишній радянський та український футболіст, та український футбольний тренер.
 Ян Фігель ( 1960) — словацький політичний діяч.